Нагибинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Омская область
 Нагибинское сельское поселение — входит в Тюкалинский район

Ростовская область
 Нагибинское сельское поселение — входит в Чертковский район